defláció közgazdasági fogalom, az infláció ellentéte
 defláció földrajzi fogalom, a szél általi eróziót jelenti